Stéphane Durand (physicien) (1962)
 Stéphane Durand (biologiste) (1971)